Бурковский сельсовет

 Бурковский сельсовет — в Брагинском районе Гомельской области, Белоруссия
 Бурковский сельсовет — в Можайском уезде Московской губернии, РСФСР (до 1929)